Guido Bonino – politico italiano, sindaco di Cuneo
 Guido Bonino – politico italiano, deputato
 Guido Davico Bonino – critico e storico italiano